IQdim— одна з найбільших компаній-інтеграторів автоматизації житла Західної України, систем Розумного дому.
Автоматизація приміщень, опалення, вентиляції, кондиціонування. Один з основним видом діяльності є робота в стандарті KNX та Larnitech.

Історія 
 2007 — заснування компанії у місті Львів
 2010 — здача в експлуатацію перших об'єктів у місті Львів та області
 2014 — отримання Certificate of Achievement
 2017 — отримання статусу KNX Partner
 2018 — отримання європейського сертифікату "Автоматизація готелів" по технології KNX від компанії Zennio (Іспанія)
 2019 — початок комплексної роботи над об'єктами. Окрім автоматизації - опалення, вентиляція, кондиціонування
2019 — в портфоліо компанії з'являються ряд комерційних об'єктів: заклади харчування, торгово-розважальні центри, офісні приміщення
2020 — IQdim стає ексклюзивним дилером Larnitech GmbH у Львові та Львівській області

Напрямки діяльності 
 Проектування та виконання автоматизації приміщень (Розумний дім) на технології KNX та Larnitech;
 Проектування та виконання систем опалення ;
 Проектування та виконання вентиляції ;	
 Проектування та виконання кондиціонування;

Девіз компанії 
«Надійні рішення від професіоналів!»

Офіційні статуси 
 KNX partner
Larnitech GmbH diller

Посилання 
 
 https://www.facebook.com/iqdim Офіційна сторінка IQdim в Facebook